Nyakayi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyakayi (vattendrag), Rutana, 
 Nyakayi (periodiskt vattendrag), Ruyigi, 

Robotskapade Burundiförgreningar